Elmwood Terrace ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elmwood Terrace (Pennsylvania), im Bucks County
 Elmwood Terrace (Tennessee), im Lincoln County